

Герб области

Гербы городских округов и муниципальных районов 
Согласно Закону «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области», она включает 55 административно-территориальных образований: 12 городских округов и 43 муниципальных района.

Городские округа

Муниципальные районы

Гербы некоторых городских и сельских поселений

Гербы городских поселений

Гербы сельских поселений

Устаревшие гербы

См. также 

 Флаги Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области
 Административное деление Ростовской области

Примечания 

Гербы Ростовской области
Российская область
Ростовская область